Okręty US Navy o nazwie USS "Louisville", pochodzącej od miasta Louisville:
 Pierwszy "Louisville" był okrętem pancernym (ironclad), który był w służbie w czasie wojny secesyjnej
 Drugi "Louisville" był parowcem "St. Louis" należącym do American Line. Został przemianowany i używany w 1918 jako transportowiec wojska.
 Trzeci "Louisville" (CA-28) był ciężkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1931 i brał udział w działaniach II wojny światowej. Kilkukrotnie trafiony przez kamikaze.
 Czwarty "Louisville" (SSN-724) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1986 i nadal w niej pozostaje.

Louisville